Wiish ist der Nachname von:
 Aden Yabarow Wiish († 2012), somalischer Sportfunktionär
 Hagi Wiish (* 1978), somalischer Fußballschiedsrichter